Берестовский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Берестовский, Борис Иванович (1923—1999) — Герой Советского Союза.
 Берестовский, Валерий Николаевич — профессор Омского филиала Института математики им. С. Л. Соболева.
 Берестовский, Владимир Владимирович (1884—1944) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, полковник.
 Берестовский, Генрих Николаевич (1929—2010) — профессор Института биофизики клетки РАН.
 Берестовская, Диана Сергеевна (1934—2020) — культуролог, доктор философских наук, профессор.
 Берестовский, Сергей Михайлович (род. 1986) — казахстанский фристайлист.

Топоним 
 Берестовский — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.

См. также 
 Берестовский сельский совет
 Берестовский сельсовет